Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay bezeichnet:

 Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (Gewerkschaft), die Gewerkschaft der uruguayischen Bankangestellten
 Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (Bauwerk), das die gleichnamige Gewerkschaft beherbergende Gebäude in Montevideo